Wet (scouting)
Belofte (scouting)